Charles Winckler (1867-1932) – tiratore di fune danese
 Gustav Winckler (1925-1979) – cantante danese
 Heinz Winckler (1978) – cantante sudafricano
 Hugo Winckler (1863-1913) – archeologo e storico tedesco

Pagine correlate
 Winkler